Альвеар () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Карлос Марія де Альвеар — верховний правитель Об'єднаних провінцій Ріо-де-ла-Плати
 Марсело Торкуато де Альвеар — президент Аргентини
 Юрі Альвеар — колумбійська дзюдоїстка